Hollenstedt – dzielnica miasta Northeim
 Hollenstedt – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Hollenstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg